Bataille de Muzillac (1796)
 Bataille de Muzillac (1815)